Городской остров может иметь следующие значения:

 Городской остров — остров в озере Неро неподалёку от города Ростова.
 Городской остров — одно из исторических названий Петроградского острова в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Городовой остров